Усадище — деревня в Островской волости Островского района Псковской области России:
 Усадище (Волковская волость) — в границах бывшей Волковской волости Островского района;
 Усадище (Городищенская волость) — в границах бывшей Городищенской волости Островского района.